Владимир Янченко:
 Янченко, Владимир (1882—?) — русский и украинский военный деятель, генерал-хорунжий Армии УНР.
 Янченко, Владимир (1925—1995) — директор Таганрогского завода «Красный гидропресс» (1967—1980).